Automatic for the People — музичний альбом гурту R.E.M.. Виданий 6 жовтня 1992 року лейблом Warner Bros. Records. Загальна тривалість композицій становить 48:52. Альбом відносять до напрямку рок.

Список композицій 
 «Drive» — 4:31
 «Try Not To Breathe» — 3:50
 «The Sidewinder Sleeps Tonite» — 4:06
 «Everybody Hurts» — 5:17
 «New Orleans Instrumental No. 1» — 2:13
 «Sweetness Follows» — 4:19
 «Monty Got a Raw Deal» — 3:17
 «Ignoreland» — 4:24
 «Star Me Kitten» — 3:15
 «Man on the Moon» — 5:13
 «Nightswimming» — 4:16
 «Find the River» — 3:50

Позиції в чартах

Примітки 

Альбоми R.E.M.
Альбоми, які ввійшли у список 500 найкращих альбомів за версією журналу Rolling Stone
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Warner Bros. Records
Альбоми, спродюсовані Скоттом Літтом